Kena steht für:

 Qina (Stadt) in Ägypten
 Kena (Onega), Fluss zur Onega (Fluss) in Russland
 Kena (Litauen), Dorf in der Rajongemeinde Vilnius
 Quena, Flöte aus den Anden

Kena ist der Familienname folgender Personen:

 Moss Kena, britischer Singer-Songwriter